St. George's Anglican Church kan syfta på:
St. George's Anglican Church, Basseterre – en kyrka i Saint Kitts och Nevis
St. George's Anglican Church, Montréal – en kyrka i Montréal i Kanada